Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Citi Open férfi páros mérkőzéseit.

A címvédő a Michaël Llodra–Nenad Zimonjić-páros volt, ebben az évben azonban egyikük sem vett részt a tornán, mert mindketten kvalifikálták magukat az egy időben zajló nyári olimpiára.

A tornagyőzelmet a Treat Conrad Huey–Dominic Inglot-kettős szerezte meg, a fináléban 7–6(7), 6–7(9), [10–5]-re legyőzve a Kevin Anderson–Sam Querrey-párost.

Kiemeltek
  Santiago González /  Scott Lipsky (első kör)
  Robert Farah /  Iszámul-Hak Kuraisi (második kör)
  Eric Butorac /  Paul Hanley (második kör)
  František Čermák /  Julian Knowle (első kör)

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettesek

Eredmények

Jegyzetek

Források
Eredmények

F2